Томешти има више значења:

 Томешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Томешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Томешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Томешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Томешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Томешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Томешти (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Томешти (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Томешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Томешти (Тимиш), општина у округу Тимиш у Румунији